Sezon 2007/2008 klubu AS Roma.

Rozgrywki 
 Serie A: 2. miejsce 
 Puchar Włoch: zwycięstwo
 Superpuchar Włoch: zwycięstwo
 Liga Mistrzów: ćwierćfinał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach